Diaconești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Diaconești (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Diaconești (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Diaconești (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea